Мухаммедсейит Бабаевич Силапов () — туркменский государственный деятель.

Дата и место рождения 
Родился в 1978 году в селе Гараяп Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1999 году окончил Туркменский институт народного хозяйства. По специальности — экономист-менеджер.

Карьера 
1999—2000 — бухгалтер индивидуального предприятия «Анаис».

2000—2002 — ведущий специалист пенсионного управления Министерства социального обеспечения Туркменистана.

2002—2011 — главный специалист контрольно-ревизионного отдела, заместитель начальника отдела, исполняющий обязанности начальника, начальник пенсионного управления Министерства социального обеспечения.

2011 — начальник управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана.

2011—2016 — начальник управления фонда труда и занятости Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана.

2016—2017 — заместитель министра труда и социальной защиты населения Туркменистана.

08.12.2017 — 26.01.2018 — временно исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения Туркменистана, председателя Правления Пенсионного фонда Туркменистана.

С 26.01.2018 — министр труда и социальной защиты населения Туркменистана, председатель правления Пенсионного фонда Туркменистана.

Награды и звания 
 Медаль «За любовь к Отечеству» (Туркменистан)

Варианты транскрипции имени и фамилии 
 Имя: Мухамметсейит
 Фамилия: Сылапов

Примечания 

Министры Туркменистана